Pierre Strauwen (componist) (1836–1890), Belgisch componist, dirigent en leraar
 Pierre Strauwen (zwemmer) (onbekend), Belgisch olympisch zwemmer. Nam deel aan de Olympische Spelen van 1908